Фре́дерик Чарльз Э́ренц (; март 1870, Броти-Ферри — 6 апреля 1938, Данди), более известный как Фред Э́ренц — шотландский футболист, выступавший на позиции хавбека и крайнего защитника за клубы «Данди Ауа Бойз» и «Ньютон Хит» с конца 1880-х до начала 1900-х годов.

Биография 
Фред Эренц родился в Броти-Ферри, неподалёку от Данди. Его отец был датчанином, а мать шотландкой. Футбольную карьеру Фред начал в местном клубе «Данди Ауа Бойз», в котором выступал на позиции хавбека. В июне 1892 года юный шотландец перешёл в клуб «Ньютон Хит», который готовился к своему первому сезону в Футбольной лиге. Эренц дебютировал за «Ньютон Хит» 3 сентября того же года в матче против «Блэкберн Роверс» на позиции крайнего хавбека (игра завершилась победой «Блэкберна» со счётом 4:3). В сезоне 1892/93 Эренц сыграл во всех матчах команды, за исключением одного матча против «Дерби Каунти» 11 февраля 1893 года.

В следующем сезоне Эренц пробовал выступать на разных позициях, включая правого хавбека и правого нападающего (с этой позиции он забил свой первый гол за клуб), но чаще всего играл на позиции левого крайнего защитника. В течение следующих восьми сезонов Эренц был практически незаменимым игроком на позиции левого защитника, и даже отклонил щедрое предложение о переходе со стороны «Тоттенхэма», в котором на тот момент выступал его брат Гарри.

По завершении сезона 1901/02 Фред Эренц завершил футбольную карьеру из-за серьёзной травмы колена. Его последний матч за клуб также стал последним матчем клуба под названием «Ньютон Хит» (после этого клуб изменил название на «Манчестер Юнайтед»). Это была игра в финале Большого кубка Манчестера против «Манчестер Сити» 26 апреля 1902 года. Матч завершился победой «Ньютон Хит» со счётом 2:1, один из голов забил Эренц.

В книге The Definitive Newton Heath F.C. отмечается, что «к 1901 году он весил около 16 стоунов» (более 100 кг).

Статистика выступлений

См. также 
 Генри Эренц

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль  на StretfordEnd.co.uk
 Профиль  на MUFCInfo.com

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»